Eunotosaurus africanus — викопний вид плазунів, близький родич черепах, що існував у середньому пермі (265—251 млн років тому). Рештки знайдені у супергрупі Кару у Південно-Африканській Республіці.

Опис 
Це наземна рептилія завдовжки до 1,8 м. У неї було товсте тіло, маленька голова та довгих хвіст. Ребра плазуна були широкі і плоскі, широкі пластини формували щось схоже на примітивні панцири черепах. Хребці Eunotosaurus дуже схожі на черепахові за структурою і кількістю. Ребра досить широкі для того, щоб контактувати один з одним, особливість яка характерна для черепах. Основна відмінність полягає в тому, що таз тварини знаходиться за спеціалізованими хребцями і ребрами, а таз черепах розташований так, що може бути захищений панциром.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Rainer Schoch and Hans-Dieter Sues in 2015.

Оригінальна публікація 
 H. G. Seeley. 1892. On a New Reptile from Welte Vreden (Beaufort West), Eunotosaurus africanus (Seeley). Quarterly Journal of the Geological Society of London 48:583-585

Примітки

Посилання 
 Eunotosaurus  in the Paleobiology Database

Вимерлі плазуни
Фауна пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 1892